Dominic Messinger, componist van muziek voor soapseries
 Eric Messinger, drummer van de band KISS
 Joseph Messinger, een Belgische schrijver
 Rina Messinger, de eerste Israëlische Miss Universe-winnares

Zie ook 
 Messing (doorverwijspagina)